Джессика Уильямс:
  (1948–2022) — американская джазовая пианистка и композитор.
 Уильямс, Джессика (род. 1989) — американская актриса и комедиантка.